Goran Dukić (redatelj), hrvatski redatelj
 Goran Dukić (nogometaš), bosanskohercegovački nogometaš i trener